Basiliek van Onze Vrouw van de Rozenkrans van Chiquinquirá (Venezuela), in de stad Maracaibo in de staat Zulia
 Basiliek van Onze Vrouw van de Rozenkrans van Chiquinquirá (Chiquinquirá), in de Colombiaanse plaats Chiquinquirá
 Basiliek van Onze Vrouw van de Rozenkrans van Chiquinquirá (La Estrella), in de Colombiaanse plaats La Estrella